Марк () — апостол от семидесяти, спутник апостолов Павла и Варнавы. Упоминается в списках апостолов у Дорофея, Адона и Димитрия Ростовского.

Кроме него с таким именем в списках апостолов, прологах и сборниках житий упоминаются евангелист Марк и Марк-Иоанн (племянник апостола Варнавы). Подавляющее большинство современных исследователей убеждены, что упоминания в Новом Завете Марка (спутника Павла и Варнавы) и Марка, называемого Иоанном, относятся к одному и тому же лицу, а малодостоверные различения трёх Марков возникли лишь в позднем церковном предании. Эти доводы основаны на том, что в книги Апостольских деяний неоднократно указывается, что именно Марк, племянник Варнавы, был спутником своего дяди и Павла (, ).

В православной церкви память Марка-Иоанна совершается 12 ноября (30 октября по старому стилю) и 17 января (4 января по старому стилю) в день Собора Апостолов от семидесяти, в католической церкви — 27 сентября.

Литература 
  

Апостолы от семидесяти
Святые Единой Церкви
Святые по алфавиту